Турнир «Skate Canada International 2018» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018—2019. Соревнования впервые прошли в пригороде Монреаля, канадском городе Лавале с 26 по 28 октября 2018 года. Организатор турнира — Skate Canada (канадская федерация) при поддержке ИСУ. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Спортивные соревнования в Квебеке